Парламентские выборы в Люксембурге прошли 12 июня 1994 года одновременно с выборами в Европейский парламент. На них на 5-летний срок были избраны 60 членов Палаты депутатов Люксембурга.

В результате выборов правящая Христианско-социальная народная партия получила 21 место и вновь стала крупнейшей парламентской партией, создав коалицию с ЛСРП.

Результаты 

{{nowrap|Результаты парламентских выборов в Люксембурге 12 июня 1994}}
|- style="background-color:#E9E9E9" align=center
!colspan=2|Партия
!Голоса
!%*
!Места
!Изменение
|-
|style="background-color: #F7911D" |
|align=left|Христианско-социальная народная партия||887 651||30,3||21||–1
|-
|style="background-color: #CC0000" |
|align=left|Люксембургская социалистическая рабочая партия||797 450||25,4||17||–1
|-
|style="background-color: #004A90" |
|align=left|Демократическая партия||548 246||19,3||12||+1
|-
|style="background-color: #99CC33" |
|align=left|Зелёный список Экологическая инициатива–Зелёная альтернативная партия||303 991||9,9||5||+1
|-
|style="background-color: #00ADDC}" |
|align=left|Комитет действия за демократию и справедливые пенсии||244 045||9,0||5||+1
|-
|style="background-color: gray" |
|align=left|Национальное движение||82 851||2,6||0||0
|-
|style="background-color: red" |
|align=left|Коммунистическая партия Люксембурга||57 646||1,7||0||–1
|-
|style="background-color: green" |
|align=left|Новые левые||25 940||0,7||0||новая
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Нейтральная и независимая партия прав человека||18 843||0,5||0||новая
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Люксембургская суверенная группа||16 160||0,5||0||новая
|-
|style="background-color:  " |
|align=left|Прочие партии||4 910||0,1||0||–
|-
|align=left colspan=2|Недействительных/пустых бюллетеней||12 448||–||–||–
|-
|align=left colspan=2|Всего||191 724||100||60||0'''
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей*/Явка||217 131||88,3||–||–
|-
|align=left colspan=7|Источник: Nohlen & Stöver
|}
* Доля голосов не соответствует количеству поданных голосов, так как избиратели из различных округов имеют различное количество бюллетеней. Доля голосов рассчитывается на основе пропорции голосов в каждом отдельном округе.

См. также 
 Палата депутатов Люксембурга

Примечания 

Люксембург
Выборы в Люксембурге
1994 год в Люксембурге